Schaude ist der Familienname von:

 Ernst Schaude (1916–2001), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Regierungsvizepräsident
 Otto Schaude (1944–2016), deutscher Geistlicher, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten